Ismael Díaz puede referirse a:

 Ismael Díaz Galán (1965-), entrenador de fútbol español;
 Ismael Díaz de León (1997-), futbolista panameño.